New Haven (Connecticut)
New Haven (Indiana)
New Haven (New York)
New Haven (Nyugat-Virginia)
New Haven (Wisconsin)